Shropshire är en enhetskommun i Shropshire ceremoniellt grevskap i Storbritannien. Det ligger i riksdelen England, i den södra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden London. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer. Shropshire gränsar till Cheshire.

Terrängen i Shropshire är platt.

 Vattendrag:
 Cound Brook (ett vattendrag)
 River Mordia (ett vattendrag)
 Wier Brook (ett vattendrag)
 Insjöar:
 Crose Mere (en sjö)
 Reservoir (en reservoar)
 Sweat Mere (en sjö)
 Kullar:
 Brown Clee Hill (en kulle)
 Clee Hill (en kulle)
 Skogar:
 Bomere Wood (en skog)
 Osbaston Wood (en skog)
 Berg:
 Long Mynd (ett berg)
 Titterstone Clee Hill (ett berg)

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Englands enhetskommuner
Shropshire